Пара Максим Мирный / Даниэль Нестор — победители турнира.

Прошлогодние чемпионы — Юрген Мельцер и Леандер Паес — не защищали свой титул, но оба принимали участие в турнире:
 индус (в паре с соотечественником Махешем Бхупати) дошёл до полуфинала.
 австриец (в паре с немцем Филиппом Петцнером) проиграл уже на старте.

Посев 
Все сеянные пары начинают турнир со второго круга.

  Боб Брайан /  Майк Брайан (Четвертьфинал)
  Максим Мирный /  Даниэль Нестор (Титул)
  Ненад Зимонич /  Микаэль Льодра (Финал)
  Махеш Бхупати /  Леандер Паес ''(Полуфинал)

<ol start="5">
  Юрген Мельцер /  Филипп Пецшнер ''(Второй раунд)
  Марцин Матковски /  Мариуш Фирстенберг ''(Полуфинал)
  Рохан Бопанна /  Айсам-уль-Хак Куреши ''(Второй раунд)
  Роберт Линдстедт /  Хория Текэу ''(Четвертьфинал)

Основной турнир

Финал

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Ссылки 
 Сетка турнира 

Shanghai ATP Masters 1000 2011